В Соединённых Штатах Америки насчитывается три населённых пункта с названием Хартвилл ():

 Хартвилл (Вайоминг)
 Хартвилл (Миссури)
 Хартвилл (Огайо)

См. также
 Хартсвилл